Eisl ist der Familienname von:

 Andreas Eisl (* 1940), österreichischer Politiker (FPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter und Bundesrat
 Hilde Eisl (* 1955), österreichische Politikerin (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordnete

 Martin Eisl (* 1982), österreichischer Fußballtorwart
 Wolfgang Eisl (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP), Landeshauptmann-Stellvertreter

Siehe auch:
 Eisel